Rosalynn Diane Sumners, née le  à Palo Alto (Californie), est une patineuse artistique américaine. Elle remporte notamment un titre mondial en 1983 et une médaille olympique en 1984.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique américaine
Championne du monde de patinage artistique
Médaillée d'argent olympique américaine
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Naissance en avril 1964
Naissance à Palo Alto
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Membre du Sports Hall of Fame de l'État de Washington